Die Liste der Gemeinden in Montenegro bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Orte und aller Gemeinden in Montenegro.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 

Montenegro ist in 25 (Groß-)Gemeinden (opštine, Sg. opština) gegliedert. Diese umfassen jeweils neben dem zumeist namensgebenden Hauptort der Gemeinde auch dessen Umgebung mit weiteren Ortschaften.

2013 wurde eine neue Gemeinde Petnjica aus der Gemeinde Berane ausgegliedert.
2014 wurde Gusinje zu einer eigenständigen Gemeinde. Zuletzt wurden 2018 Tuzi und 2022 Zeta zu eigenständigen Gemeinden, ausgegliedert jeweils aus der Gemeinde Podgorica.

Im Folgenden werden die 21 alten Gemeinden mit den Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) vom 31. März 1981, 31. März 1991, 1. November 2003 und April 2011 aufgelistet.
Angeführt sind auch die Fläche und Bevölkerungsdichte der Gemeinden.

Orte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält alle Orte mit mehr als 2000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in kyrillisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 31. März 1981, 31. März 1991 und 1. November 2003 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2008. Angeführt ist auch die Gemeinde, zu welcher der Ort gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Siedlung im engeren Sinne, nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Federal Statistical Office

Einzelnachweise 

 
Montenegro
Montenegro
!